Tarn Taran (district), een district in India
Tarn Taran (stad), een plaats in India